La formula molecolare C3H2CIF5O può indicare:
 Isoflurano
 Enflurano

Formule molecolari